Kaska steht für:
 Kaska, Indianer-Volk im nördlichen British Columbia und südöstlichen Yukon in Kanada
 Kaska Lake, See am Triangulation Beach von Nelson Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln

Kaska ist der Familienname folgender Personen:
 Franz von Kaska (1834–1907), Leibapotheker Kaiser Maximilians von Mexiko, Chemiker
 Ken Kaska (1914–1978), deutscher Aphoristiker und Hörspielautor
 Kevin Kaska (* 1972), US-amerikanischer Komponist, Dirigent und Arrangeur
 Radko Kaska (1928–1973), tschoslowakischer Innenminister